De Crescenzi zijn een oud Italiaans geslacht uit Rome. De familie "Crescenzi" werd in 901 voor het eerst vermeld onder de edelen van Rome en dat maakt de familie van de Crescenzi oeradelijk binnen de Italiaanse adel. In Rome staat ook het "Palazzo Crescenzi".

Omdat de familienaam dreigde uit te sterven heeft de markies Serlupi in 1642 met een beroep op oude regels in de fideïcommis, het pauselijk adelsrecht de naam van de Crescenzi, zijn voorouders aan moederszijde, aan die van Serlupi verbonden.

Heraldiek 
De Cresenzi kozen een sprekend wapen met wassenaeren en een gekartelde schildzoom.

Stamboom 

Stamboom van de Crescenzi uit de 10e eeuw.

Externe link 
 Storia della famiglia Crescenzi

Italiaans adellijk huis